

Sigle 
 BVG – azienda di trasporto pubblico di Berlino

Codici 
 BVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Berlevåg (Norvegia)
 bvg – codice ISO 639-3 della lingua lonkeng